Матьё де ла Бассе (; 1764—1830) — французский военный деятель, бригадный генерал (1803 год), барон (1809 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Родился в семье военного Шарля де ла Бассе () и его супруги Анны Реннеман (). С 8 ноября 1775 года по 24 сентября 1784 года служил на флоте. В 1778 году в звании младшего лейтенанта приписан к полку Вермандуа. 24 сентября 1784 года зачислен в батальон егерей Севенны. 21 марта 1792 года женился в Сен-Мартен-де-Шан на Мари Ребулло (; 1770—1827). 4 мая 1792 года возглавил роту в данном батальоне. 8 сентября 1793 года ранен при Ондскоте. 21 марта 1794 года батальон егерей стал частью 9-й полубригады лёгкой пехоты. 11 января 1800 года Делабассе возглавил эту полубригаду. Сражаясь в составе бригады Мюнье, Делабассе и 9-я покрыли себя славой в сражении при Маренго. Первый консул дал 9-й полубригаде прозвище «Несравненная».

9 сентября 1803 года произведён в бригадные генералы. 17 января 1804 года возглавил бригаду в 3-й пехотной дивизия в лагере Монтрёй. 29 августа 1805 года дивизия стала частью 6-го армейского корпуса Великой Армии. 7 октября прославился своими действиями при захвате моста в Гюнцбурге. Сражался при Эльхингене, Йене, Эйлау и Фридланде.

В сентябре 1808 года дивизия была переброшена в Испанию. 19 июня 1809 года участвовал во взятии Овьедо. 29 мая 1811 года получил отпуск для восстановления здоровья. 7 октября 1811 года назначен командующим департамента Манш.

2 июня 1812 года присоединился к 3-й пехотной дивизии Сера в корпусе Ожеро, который был частью Великой Армии. 10 февраля 1813 года возглавил 1-ю бригаду 31-й пехотной дивизии 11-го корпуса. 5 декабря 1813 года попал в плен при капитуляции Штеттина.

В июне 1814 года получил свободу. 31 августа 1814 года назначен командующим округа Шербур. С 19 апреля 1815 года без служебного назначения. 10 мая 1815 года придан 4-й резервной дивизии Национальной гвардии обсервационного корпуса Юры. 18 декабря 1815 года вышел в отставку.

Воинские звания 
 Младший лейтенант (1778 год);
 Лейтенант (15 сентября 1791 года);
 Капитан (4 мая 1792 года);
 Командир батальона (6 апреля 1793 года);
 Полковник (11 января 1800 года);
 Бригадный генерал (9 сентября 1803 года).

Титулы 
 Барон Делабассе и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 20 августа 1809 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (8 июля 1814 года)

Примечания

Ссылки 
 Информация о генерале
 Информация о генерале на сайте base Léonore

Французские бригадные генералы Наполеоновских и Революционных войн
Бароны Империи (Франция)
Участники сражения под Фридландом